św. Sylwan (Sylas) – uczeń apostolski
 św. Sylwan (zm. ok. 350) – biskup Salonik, męczennik
 św. Sylwan – biskup Gazy, męczennik
 św. Sylwan z Atosu – święty mnich prawosławny